Nambu bezeichnet:
 das japanische Lehen Morioka (Han)
 den regierenden Klan des japanischen Morioka-Lehens, Nambu (Klan)
 eine japanische Pistole, Nambu Taisho 14

Nambu ist der Familienname folgender Personen:
 Nambu Chūhei (1904–1997), japanischer Leichtathlet
 Kenzō Nambu (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Nambu Kijirō (1869–1949), Offizier in der Kaiserlichen Japanischen Armee
 Yōichirō Nambu (1921–2015), US-amerikanischer Physiker japanischer Herkunft